1963 Голяма награда на Нидерландия е 9-о за Голямата награда на Нидерландия и трети кръг от сезон 1963 във Формула 1, провежда се на 23 юни 1963 година на пистата Зандворд близо до град Зандворд, Нидерландия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Нидерландия